Vrapce est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Vrapče, un village situé dans la municipalité de Vogošća, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Vrapče, un quartier de Zagreb, la capitale de la Croatie ;
en Serbie
Vrapce, un village situé dans la municipalité de Medveđa, district de Jablanica ;
Vrapče, un village situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška.